

Géographie 
 Le col Daylight est un col de montagne en Californie.

Cinéma 
 Daylight est un film américain réalisé par Tom Ricketts sorti en 1914 ;
 Daylight est un film américain réalisé par Rob Cohen sorti en 1996.

Chanson 
 Daylight est un EP d'Aesop Rock sorti en 2002 ;
 Daylight est une chanson du groupe Maroon 5 sortie en 2012 ;
 Daylight est une chanson de la chanteuse Kelly Rowland en featuring Travis McCoy, qui officie de bande originale du film Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, sortis tous deux en 2008 ;
 Daylight est une chanson de la chanteuse Taylor Swift parue dans son album Lover, sorti en 2019.

Jeu vidéo 
 Daylight est un jeu vidéo sorti en 2014.

Homonymie de titre